Вышны-Жипов () — село и одноимённая община в округе Вранов-над-Топлёу Прешовского края Словакии.

История 
Впервые упоминается в 1363 году.

В селе есть римо-католический костел, построенный в 1736-1745 годах в стиле позднего барокко, протестантский костел построенный в 1952-1957 годах и дворец с 1-й половины XIX века в стиле классицизма.

Население 
В селе проживает 1205 человек.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001 года):
 словаки — 96,80 %,
 цыгане — 2,87 %,
 украинцы — 0,16 %,
 венгры — 0,08 %.

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 протестанты — 52,70 %,
 римо-католики — 34,75 %,
 греко-католики — 7,05 %,
 православные — 0,16 %,
 не считают себя верующими или не принадлежат к одной конфессии — 2,13 %.

Примечания 

Населённые пункты Словакии